Gulyás Balázs (1956) neurobiológus
 Gulyás Balázs (1986) színész
 Gulyás Balázs (1977) filmes szakember, közíró
 Gulyás Mihály Balázs (1987) szociológus, közgazdaságtan-hallgató, a 2014-es internetadó-ellenes tüntetéssorozat egyik fő szervezője